eIDAS, Europese identiteits-verordening (2014)
 Verordening Europese e-ID, ontwerp-verordening (2021)
 European Self-Sovereign Identity Framework (ESSIF), Europese versie van het Self-sovereign identity-project (SSI)

Zie ook
 EU Digitaal COVID-Certificaat